Spindler je priimek več znanih ljudi:
 Bogdan Spindler (*1940), slovenski arhitekt
 Franc Spindler (1878—1963), slovenski duhovnik in cerkveni glasbenik
 Krištof Spindler (1546—1591), slovenski pastor in protestantski pridigar
 Janez Spindler (1925—2000), slovensko-ameriški zdravnik, fiziolog, biofizik, biokemik
 Jožef Spindler (1674—1730), nemški jezuit, pedagog, matematik in filozof
 Walter Spindler (*1954), nemški general

Glej tudi 
 priimek Špindler

Zunanje povezave